Gao Ning (; * 11. Oktober 1982 in Hebei, Volksrepublik China) ist ein singapurischer Tischtennisspieler. 2012 nahm er zum zweiten Mal an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Gao Ning wurde in China geboren, trat aber international stets für Singapur auf. Seit 2004 gehört er dessen Nationalkader an. Von 2007 bis heute (2012) wurde er für alle sechs Weltmeisterschaften nominiert. 2004 kam er dabei im Doppel ins Viertelfinale. Ebenfalls im Doppel erfolgreich war er bei den ITTF Pro Tour Grand Finals, wo er mit Yang Zi 2008 gewann sowie 2009 und 2010 das Endspiel erreichte. Mit dem gleichen Partner wurde er 2012 Asienmeister, mit Li Jia Wei wurde er Zweiter im Mixed. Erfolgreich war er auch bei den Commonwealth Meisterschaften 2007 und 2009: Beide Mal siegte er im Einzel und mit der Mannschaft, das Endspiel erreichte er jeweils im Doppel mit Yang Zi und im Mixed mit Sun Beibei.

Bei den Olympischen Spielen 2008 schied Gao Ning sofort gegen Tan Ruiwu (Kroatien) aus, mit der Mannschaft Singapurs kam er auf Platz neun. 2012 qualifizierte er sich über die Weltrangliste. Hier setzte er sich gegen Bojan Tokič durch und verlor danach gegen den Chinesen Wang Hao.

Bis 2016 spielte Gao Ning beim französischen Verein Chartres ASTT, mit dem er mehrmals französischer Meister sowie in der Saison 2010/11 ETTU-Cup-Sieger wurde. 2016 wechselte er zum polnischen Verein Bogoria Grodzisk.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 25. Juni 2014)
  (abgerufen am 25. Juni 2014)
  (abgerufen am 25. Juni 2014)

Tischtennisspieler (Singapur)
Tischtennisspieler (Chartres ASTT)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Südostasienspielesieger (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Singapur)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Asienspielen (Singapur)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Singapur)
Chinese
Singapurer
Geboren 1982
Mann
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Singapur)